Панфіловський район — адміністративна одиниця другого порядку у складі Жетисуської області Казахстану
 Панфіловський район — адміністративна одиниця другого порядку у складі Чуйської області Киргизстану